Whitecliffs steht für:
 Whitecliffs ist eine veraltete Schreibweise von White Cliffs (Neuseeland) in der neuseeländischen Region Canterbury
 Whitecliffs (New South Wales) in Australien ist wahrscheinlich identisch mit White Cliffs, in New South Wales, Australien